Konstrukt může znamenat:

 DNA konstrukt, používá se například v genetickém inženýrství
 filosofický konstrukt, pojem z filosofie (může se také jednat o myšlenkový, ideologický či teoretický konstrukt)
 sociální konstrukt, souvisí s ním sociální konstruktivismus

Související články
 Konstruktivismus (rozcestník)